Kálmán Ferenc (1827–1864) református lelkész
 Kálmán Ferenc (1955) táncművész, pedagógus
 Kálmán Ferenc (1958) vitorlázó